Le terme rétrospective a plusieurs significations :
 un document définissant chronologiquement l’histoire, l’évolution d’un événement, des prémisses à son aboutissement ;
 une exposition artistique consacrée à la carrière complète d’un artiste, à un mouvement artistique ou à une période particulière. Par exemple :
la Rétrospective Erró,
 la liste des Rétrospectives cinéma du festival Utopiales ;

C'est aussi le nom de plusieurs œuvres :
 en littérature :
 Rétrospective est un roman d'Avraham Yehoshua, publié originellement en 2011 ;
 en musique :
 Rétrospective, un album de musique du groupe Rinôçérôse ; 
 Trois albums du groupe de rock canadien Rush : 
 Retrospective I: 1974-1980, 
 Retrospective II: 1981-1987,
 Retrospective III: 1989-2008